Ahmad Khān Bahādūr (Delhi, 1817 - 1898)
 Mirza Ahmad Khan Ala al-Dawla (1866/1867 - 1911) polític persa
 Ahmad Shāh Durrānī, inicialment el seu nom era Ahmad Khan, (vers 1723 - 1773), primer sobirà sadozay de l'Afganistan.